Wienstein ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Wienstein (1828–1891), deutscher Reichsgerichtsrat
 Richard Wienstein (1892–1937), deutscher Beamter